

Екюблан — місто в кантоні Во
 Екюбланс — громада в кантоні Фрібур